Захват Кассалы — одна из начальных операций восточноафриканской кампании Второй мировой войны.

Предыстория 
Со вступлением Италии в войну итальянские войска в Итальянской Восточной Африке заняли оборонительные позиции, совершая лишь отдельные операции против приграничных городов. 3 июля 1940 года британцы попытались атаковать населённый пункт Метемма, но были отбиты.

Оккупация Кассалы 
4 июля 1940 года итальянские колониальные войска под командованием губернатора Эритреи и Амхары Луиджи Фруши тремя колоннами перешли в контрнаступление и атаковали железнодорожный узел Кассала в англо-египетском Судане. Британская попытка использования танков была парирована итальянской авиацией, и днём итальянская кавалерия вошла в Кассалу, откуда бежали туземные войска, входившие в Силы обороны Судана. Одновременно с этой операцией Пьетро Гаццера оккупировал форты Галлабат и Курмук.

Эвакуация 
То, что итальянцы, несмотря на первоначальные успехи, остановились и не пошли дальше, позволило британцам прийти в себя и перегруппироваться. Уже в ноябре 1940 года они попытались вернуть Галлабат, и 18 января 1941 года войска Плетта наконец сумели взять форт. Ввиду ухудшения общей ситуации итальянское командование 21 января отдало приказ в целях сокращения линии фронта оставить захваченные пункты и отступить на оборонительные позиции. Отступление проходило под прикрытием кавалерийских рейдов, замедливших продвижение британских войск.

Сражения по алфавиту
Сражения Италии
Сражения Великобритании
Италия во Второй мировой войне
Великобритания во Второй мировой войне
Вторая мировая война в Африке
Конфликты 1940 года
Конфликты 1941 года